Scott James Remnant, né le  à Sussex en Angleterre, est un développeur de logiciels libres.
Il est employé par la société Canonical Ltd jusqu'en  où il travaille sur le développement de la distribution Linux Ubuntu.
Il rejoint Google Inc. en .

Scott est l'auteur de Upstart. Il a participé pendant un certain temps au développement du projet Debian en maintenant GNU Libtool, le système de gestion des paquets dpkg et plusieurs autres paquets.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Blog officiel

Ubuntu
Personnalité liée au logiciel libre
Naissance en juillet 1980